Бојан Чечарић (Нова Пазова, 10. октобра 1993) српски је фудбалер који тренутно наступа за Напредак из Крушевца.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Раднички Нова Пазова
 Српска лига Војводина : 2011/12.

Краковија
 Куп Пољске : 2019/20.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1993.
Пазовчани
Српски фудбалери
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Јавора
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Краковије
Фудбалери Короне Кјелце
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Екстракласе